Le tournoi de tennis de Moselle est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute à Metz du 19 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Argentins Carlos Berlocq et Guido Pella, de l'Espagnol Marcel Granollers et du Français Jo-Wilfried Tsonga. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Íñigo Cervantes, Jan-Lennard Struff, Pierre-Hugues Herbert, Dustin Brown et Ivan Dodig.
 Lucas Pouille remporte le  de sa carrière en s'imposant face à la tête de série , Dominic Thiem, (7-6, 6-2).
 En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos décrochent leur  ensemble en battant en finale Mate Pavić et Michael Venus (6-3, 7-6). Il s'agit de leur  et  respectif dans cette discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Moselle
ATP 2016
Tennis en France en 2016
Tennis en septembre 2016
Sport en France en septembre 2016